Calendrier liturgique romain : quelque chose relatif au temps liturgique (cycle temporal du calendrier actuel, cycle temporal du calendrier antérieur).
 Anatomie humaine ou animale : quelque chose relatif à la tempe (os temporal, lobe temporal, muscle temporal)
 Michel Temporal, maire de Saint-Rambert-en-Bugey.